Абу́ Уба́йда Ма́’мар ибн аль-Мусанна́ ат-Тайми́ () — арабский грамматист и языковед, вольноотпущенник арабского племени Бану Тайм.

Биография 
Абу Убайда был очень противоречивой фигурой. Поздний учёный Ибн Кутайба отметил, что Абу Убайда «ненавидел арабов» и придерживался хариджитских взглядов. Современники считали его наиболее всесторонне образованным человеком своего времени. Вопрос о том, был ли Абу Убайда сторонником шуубии является объектом дискуссий.

Абу Убайда родился в  году в Басре, в ту ночь, когда умер Хасан аль-Басри. По словам его недоброжелателей, он по происхождению был евреем. Абу Убайда не был знатоком хадисов, но был осведомлён в них для изучения арабского языка. Некоторые говорили, будто в  году аббасидский халиф Харун ар-Рашид призвал его из Басры к себе в Багдад. Абу Убайда слушал хадисы от Хишама ибн Урвы, Абу Амра ибн аль-Ала и др. От него хадисы передавали: Али ибн аль-Мадини, Абу Убайд аль-Касим ибн Салам, , Али ибн аль-Мугира аль-Асрам, Абу Усман аль-Мазини, Абу Хатим ас-Сиджистани и другие.

Абу Убайда умер в Басре в  или  году. Его перу принадлежат труды Маджаз аль-Куран (), Гариб аль-хадис (), Макталь Усман (), Ахбар аль-хаджж () и др.

Примечания 

Арабские филологи